Виндишгрец — старинное немецкое название города Словень-Градец в нынешней Словении.
 Виндишгрецы — название владетельных графов, которые правили городом Виндишгрец в Средние века.
 Виндишгрец, Альфред — австрийский фельдмаршал (1848), который командовал подавлением восстаний в Праге, Вене и Венгерского восстания 1848—1849 годов.
 Виндишгрец, Альфред III — австро-венгерский государственный деятель, министр-президент Цислейтании в 1893—1895.